Campeonato Uruguayo de Fútbol 2006-07 puede referirse a:

 el campeonato 2006-07 de la Primera División;
 el campeonato 2006 de la Segunda División;
 el campeonato 2006-07 de la Segunda División;
 el campeonato 2006 de la Liga Metropolitana Amateur;
 el campeonato 2007 de la Liga Metropolitana Amateur.